Пикетт () — английская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Пикетт, Брэд (род. 1978) — английский боец ММА.
 Пикетт, Джозеф (1848—1918) — американский художник.
 Пикетт, Джордж (1825—1875) — офицер армии США, генерал армии Конфедерации в годы гражданской войны.
 Пикетт, Уилсон (1941—2006) — афроамериканский музыкант, ритм-энд-блюзовый исполнитель.
 Пикетт, Фермен Лейтон (1881—1940) — американский ботаник.

 Пиккетт, Джордж Ричард (род. 1939) — английский физик, профессор Ланкастерского университета, иностранный член РАН.

Топоним 
 Пикетт — округ в штате Теннесси, США

Примечания